

Cinema 
 The Night Before Christmas – film del 1905 diretto da Edwin S. Porter
 The Night Before Christmas – film del 1912 diretto da Van Dyke Brooke
 La notte di Natale (The Night Before Christmas) – film del 1933 diretto da Wilfred Jackson
 La vigilia di Natale (The Night Before Christmas) – film del 1941 diretto da William Hanna e Joseph Barbera

Letteratura 
 A Visit from St. Nicholas, nota anche come The Night Before Christmas – poesia natalizia statunitense

Musica 
 The Night Before Christmas – album di David Hasselhoff del 2004